L'Educació Just-in-Time o Educació JIT és una estratègia pedagògica que utilitza la realimentació entre les activitats realitzades a l'aula i el treball que fan els estudiants fora de l'aula, en preparació per a la classe que es durà a terme amb el professor. Els objectius són millorar l'aprenentatge durant el temps a l'aula, augmentar la motivació dels estudiants i animar-los a preparar-se per a la formació, i permetre que l'instructor pugui desenvolupar les activitats a l'aula i poder adaptar-se millor a les necessitats dels alumnes.

Referències 

Didàctica